EAU, eau sau orice altă combinație de majuscule și minuscule se poate referi la

Aviație 

 EAU -- codul IATA al aeroportului Chippewa Valley Regional Airport

Educație 

 EAU -- o universitate, East Africa University din Bosaso, Somalia

Țară 

 EAU -- Emiratele Arabe Unite

Altele 

 EAU -- în afaceri, EAU este un acronim pentru Expected Annual Usage, cantitate prevăzută a fi utilizată anual

Acronime de trei litere